Ревячино — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Ревячино — деревня в Логойском районе Минской области.
 Ревячино — деревня в Горецком районе Могилёвской области.